Михаил Акулов: Акулов, Михаил Павлович (род. 1960) — вице-президент ОАО «РЖД».
 Акулов, Михаил Родионович (1925—2016) — украинский историк.